Crazy (Aerosmith), een single van Aerosmith uit 1994
 Crazy (album van Julio Iglesias)
 Crazy (Gnarls Barkley), een single van Gnarls Barkley uit 2006
 Crazy (Honigmann), een documentairefilm uit 1999 van Heddy Honigmann
 Crazy (Icehouse), een lied uit 1987
 Crazy (Lost Frequencies & Zonderling), een single van Zonderling en Lost Frequencies uit 2017
 Crazy (Seal), een single van Seal uit 1991
 Crazy (Simple Plan), een single van Simple Plan uit 2005
 Crazy (Willie Nelson), een single van Patsy Cline uit 1961
 Crazy (2000), speelfilm uit 2000 van Hans-Christian Schmid
 Crazy (2005), televisiefilm uit 2005 met Lara Flynn Boyle
 Crazy (2008), een biografische speelfilm uit 2008 over de muzikant Hank Garland
 Crazy Frog, een Duits danceproject
 Crazy Town, een rapcoreband
 Crazy Casino, een dobbelspel van Jumbo
 Crazy FM, een Belgische radiozender